Квито́к:
 Квиток — посёлок городского типа в Тайшетском районе Иркутской области России.
 Квиток — одно из названий квитанций.